Mostafa Taha (1910. március 23. – ?) egyiptomi labdarúgócsatár.

Jegyzetek 

1910-ben született személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgócsatárok